Gabriel Péri (verzetsman)
 Gabriel Péri (metrostation), vernoemd naar bovenstaande